В этом списке представлена информация о наиболее результативных игроках в каждом из сезонов чемпионата Франции. Йосип Скоблар забил наибольшее количество голов в одном сезоне Лиги 1 за всю историю, он поразил ворота соперников 44 раза в сезоне 1970/71 года. Карлос Бьянки, Делио Оннис и Жан-Пьер Папен становились лучшими бомбардирами французской лиги по пять раз. В последнем на данный момент проведённом сезоне 2021/22 года наиболее результативным футболистом Лиги 1 стал Килиан Мбаппе, на его счету 28 голов.

Список

Ссылки 
 Список бомбардиров на Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Лига 1